Lingcheng bezeichnet:

 Lingcheng (陵城区), Stadtbezirk von Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Lingcheng (Lingbi) (灵城镇), Großgemeinde im Kreis Lingbi in der chinesischen Provinz Anhui
 Lingcheng (Lingshan) (灵城镇), Großgemeinde im Kreis Lingshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Lingcheng (Qufu) (陵城镇), Großgemeinde der Stadt Qufu in der chinesischen Provinz Shandong
 Lingcheng (Suining) (凌城镇), Großgemeinde im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Lingcheng (Beiliu) (陵城街道), Straßenviertel der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China